Sendajská jaderná elektrárna je jaderná elektrárna v Japonsku, která se nachází na jihozápadě japonského ostrova Kjúšú na pobřeží Žlutého moře, poblíž města Satsumasendaj.

Historie a technické informace 
Výstavba elektrárny byla zahájena roku 1979 a první energetická jednotka byla spuštěna 4. července 1984. Celkový výkon elektrárny Sendai činí 1780 MW. Oba instalované reaktory jsou tlakovodní typu PWR, vyráběné společností Mitsubishi Heavy Industries.

Po jaderné havárii ve Fukušimě se Sendajská elektrárna stala první znovuspuštěnou elektrárnou v Japonsku, ke znovuspuštění došlo 2014.

Vláda prefektury Kagošima se rozhodla znovu uvést do provozu jadernou elektrárnu Sendaj kvůli obtížné ekonomické situaci a vysokým nákladům na tradiční energetické zdroje. 11. srpna 2015 byla spuštěna první pohonná jednotka a 1. listopadu druhá.

Informace o reaktorech

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Japonsko
Jaderné elektrárny v Japonsku